Een synoniem van vieringtoren
 Een deel van het Brugse concertgebouw